

Населені пункти та їхні частини

 Ґрошкі — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрошкі — село в гміні Рибно Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрошкі — частина села Руда-Волоська в гміні Томашів Томашівського повіту Люблінського воєводства

Примітки